Saint-Philippe ist die Bezeichnung folgender Gemeinden:
 Saint-Philippe (Réunion), Überseedépartement Réunion

Département Gironde, Frankreich:
 Saint-Philippe-d’Aiguille
 Saint-Philippe-du-Seignal

Provinz Québec, Kanada:
 Saint-Philippe (Québec)
 Saint-Philippe-de-Néri

Siehe auch:
 Saint Philip
 San Felipe